Европейска столица на спорта е награда връчвана от „ACES Европа“ (Асоциация на европейските столици на спорта). Званието се връчва от 2001 година и се получава за период от 1 година.

„ACES Европа“ е частна компания, която няма връзка с Европейския съюз.

Градове избирани за столици на спорта

Източници 

столица

Видове градове